River Burn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Burn (vattendrag i Storbritannien, lat 54,22, long -1,65), England, 
 River Burn (vattendrag i Storbritannien, Norfolk), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar